Rajd Australii 2016 (25. Kennards Hire Rally Australia ) – 25 Rajd Australii rozgrywany w Australii od 17 do 20 listopada 2016 roku. Był czternastą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2016. Rajd był rozgrywany na nawierzchni szutrowej. Jego bazą było miasto Coffs Harbour.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja końcowa sezonu 2016 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2016
Australia
2016 w Australii